Tercer Milenio hace referencia a varios artículos:

Cronología
 El tercer periodo de mil años del calendario gregoriano (2001-3000) - III milenio;

Lugares
 Tercer Milenio (estación), del sistema TransMilenio en Bogotá, Colombia; 
 Parque Tercer Milenio en Bogotá;
 Tercer Milenio, discoteca LGBT en Quito, Ecuador;

Radio y televisión
 Milenio 3, programa de radiografía;
 Tercer Milenio, programa mexicano de televisión, conducido por Jaime Maussan;